Pomiędzy nami góry – powieść Charlesa Martina
 Pomiędzy nami góry – film z 2017, ekranizacja powieści